Cleanroom bezeichnet

 Eine(n) Softwareentwicklungsmethode /-prozess, siehe Cleanroom-Implementierung
 Einen Reinraum (englisch: clean room oder cleanroom)